Dabrovi, najveći glodavci sjeverne polutke.
 Dabar (Hrvace), naselje u općini Hrvace, kod Sinja
 Dabar (Otočac), gradsko naselje grada Otočca, u Ličko-senjskoj županiji
 Dabar (rijeka), rijeka u BiH, pritoka Sane
 Dabar (oblast), srednjovjekovna oblast u donjem Polimlju
 Dabar (repozitorij), akademski arhiv i repozitorij